Raccoon Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Raccoon Island (Alabama)
 Raccoon Island (Idaho)
 Raccoon Island (St. Bernard Parish, Louisiana)
 Raccoon Island (Terrebonne Parish, Louisiana)
 Raccoon Island (Massachusetts)
 Raccoon Island (Gloucester County, New Jersey)
 Raccoon Island (Monmouth County, New Jersey)
 Raccoon Island (Morris County, New Jersey)
 Raccoon Island (Carteret County, North Carolina)
 Raccoon Island (Pamlico County, North Carolina)
 Raccoon Island (Pender County, North Carolina)
 Raccoon Island (South Carolina)
 Raccoon Island (Virginia)